Lobeira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lobeira (berg), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Lobeira (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar